Cinque unità della United States Navy hanno portato il nome di USS O'Brien:

  – torpediniera della classe Blakely, varata nel 1900 e radiata nel 1909.
  – cacciatorpediniere della classe O'Brien, varato nel 1915 e radiato nel 1922.
  – cacciatorpediniere della classe Sims, varato nel 1939 e affondato nel 1942.
  – cacciatorpediniere della classe Allen M. Sumner, varato nel 1944 e radiato nel 1972.
  – cacciatorpediniere della classe Spruance, varato nel 1976 e radiato nel 2004.